Прут — многозначное слово: 
 Прут — тонкая ветка дерева или кустарника без листьев.
 Прут, пруток — тонкий металлический стержень, ассортимент проката, квадратной, круглой или шестигранной формы.

Топоним 
 Прут — река на Украине, в Молдавии и Румынии, левый приток Дуная.
 Прут — река во Владимирской области, приток Шумаря.
 Прут — река во Львовской области, приток Быстрицы.
 Прут — село в Новоселицком районе Черновицкой области
 Прут — улица в Делятине Ивано-Франковской области.

Фамилия 
 Прут, Иосиф Леонидович (1900—1996) — советский драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств (1983).

Наименование 
 «Прут» — пароход, минный заградитель, на котором произошло восстание в 1905 году.
 «Прут» — бронепалубный крейсер.
 «Прут» — молдавский футбольный клуб.